Amerikai Egyesült Államok
 Weatherford, település Oklahoma államban
 Weatherford, település Texas államban